Vilaorba ima više značenja:
 Vilaorba (Gorica)
 Vilaorba (Udine)